Yuasa steht für:
 GS Yuasa, japanischer Hersteller von Akkus
 Yuasa (Wakayama), Stadt in der Präfektur Wakayama, Japan

Yuasa ist der Familienname folgender Personen:
 Yuasa Hachirō (1890–1981), christlicher Erzieher 
 Hatsue Yuasa, japanische Sopranistin (1902–nach 1943)
 Jōji Yuasa (* 1929), japanischer Komponist
 Yuasa Ken (1915–2010), japanischer Militärarzt und Friedensaktivist
 Kunihito Yuasa (* 1989), japanischer Eiskunstläufer
 Masaaki Yuasa (* 1965), japanischer Anime-Regisseur und Animator
 Naoki Yuasa (* 1983), japanischer Skirennläufer
 Yuasa Takejirō (1871–1904), japanischer Marineoffizier und Judoka
 Yuasa Toshiko (1909–1980), japanische Physikerin
 Yuasa Yoshiko (1896–1990), japanische Slawistin und Übersetzerin